DGNB este un acronim de patru litere care s-ar putea referi la:

 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V., în română - Consiliul german pentru sustenabilitatea clădirilor
 Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen 
 Deutsche Gesellschaft für Neurowissenschaftliche Begutachtung

Acronime de patru litere